Vernati ist der Familienname folgender Personen:

 Marisa Vernati (1920–1988), italienische Schauspielerin
 Sirio Vernati (1907–1993), Schweizer Fußballspieler